En hommage à Maurice Ravel et à sa composition Le Tombeau de Couperin, Le Tombeau de Ravel peut désigner :

, œuvre pour petit ensemble (1952, révisée 1959) de Rudolf Escher ;
 Le Tombeau de Ravel, valse-caprice pour clarinette ou alto et piano () composée par Arthur Benjamin ;
 Le Tombeau de Ravel op. 56, pièce pour piano à quatre mains (1975) d'Olivier Greif ;
 Le Tombeau de Ravel pour grand orchestre (2009), orchestration par Fabien Waksman, musique d'Olivier Greif pour piano à quatre mains.

Notes et références 
 

Maurice Ravel